В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Катаріну Ліндквіст 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Мануела Малєєва (2-ге коло)

 Катаріна Ліндквіст (фінал)
 Робін Вайт (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі (чвертьфінал)
 Террі Фелпс (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International